Аваро-Кахетинская дорога — строящаяся автомобильная дорога федерального значения Махачкала — Тбилиси, проходящая через Вантлиашетский перевал (2442 м). Протяжённость автодороги составляет примерно 95 км. По проекту планируется строительство 25 мостов и 5 тоннелей в горных районах Дагестана. Дорога призвана стать новым сухопутным маршрутом, по которому можно будет попасть из России в Грузию и к Чёрному морю.

История 
Проект строительства Аваро-Кахетинской дороги существует еще с середины XIX века. Впервые этот вопрос был поднят ещё 150 лет назад в царский период. Тогда же началось ее строительство, так как эта дорога считалась стратегически важной как с военной, так и экономической точек зрения.
Начинали строить эту дорогу трижды — в 1860, 1885 и 1891 годах. И каждый раз что-то мешало этому: Русско-японская война, Первая мировая, Октябрьская революция, Гражданская война, Великая Отечественная, послевоенная напряженная обстановка в мире.
Президент РФ В.В. Путин говорил о необходимости прямой автомобильной дороги, соединяющей Дагестан и Грузию.
Председатель Правительства РФ Д. Медведев во время открытия Гимринского автомобильного тоннеля в октябре 2012 года сказал, что мы скоро вплотную будем заниматься Аваро-Кахетинской дорогой.

Маршрут

Населённые пункты вдоль дороги 
Тлярата, Бежта, Цунта, Ахалсопели и другие.

Текущее состояние 
В конце 2013 года правительством Дагестана была озвучена идея возобновить строительство Аваро-Кахетинской дороги в направлении Грузии. К августу 2014 года был разработан проект, по которому планируется строительство 95 км автодороги, 25 мостов и 5 туннелей в горных районах Дагестана.
В июле 2014 г. в Махачкале прошел «круглый стол» посвященный строительству Аваро-Кахетинской дороги, на котором руководитель Агентства по дорожному хозяйству Загид Хучбаров заявил, что на осуществление данного проекта будет потрачено 30 млрд рублей.
В 2015—2017 годах Аваро-Кахетинская автодорога от Гидмоста до Анцуха была расширена и заасфальтирована.
С 15 марта 2018 года идет заливка второго слоя асфальта от Гидмоста до сел. Кособ. Далее планируется завершить работы по расширению и асфальтированию автодороги Анцух-Тлярата.
В 2019—2020 годы начнутся работы по расширению и асфальтированию дороги на участке Анцух — Бежта.

См. также 
 Транскавказская автомагистраль
 Военно-Грузинская дорога
 Военно-Осетинская дорога
 Военно-Сухумская дорога
 Итум-Кали — Шатили

Примечания

Ссылки 
 Аваро-Кахетинская дорога Рутула
 Аваро-Кахетинская дорога — надежда народов Кавказа

Автомобильные дороги федерального значения России
Автомобильные дороги регионального значения России
Автомобильные дороги Дагестана
Исторические дороги России